Ла́йтфут () — англомовне прізвище. Це прізвище має англосаксонське походження і пішло від назви швидкого бігуна. Прізвище Лайтфут утворене від давньоанглійських слів leoht, що означає «легкий», і fot, що означає «нога». Іноді воно застосовувалось як професійне прізвище до гінця.

Відомі носії:

 Аманда Лайтфут (;  1987) — британська біатлоністка.
 Ґордон Лайтфут (;  1938) — канадський автор-виконавець, відомий виступами на міжнародній фолк-, кантрі- та поп-сцені.
 Джон Лайтфут (; 1735—1788) — англійський ботанік та конхіолог.

Примітки